

Toponymie
 Fournet est une ancienne commune française, située dans le département du Doubs intégrée à  Grandfontaine-Fournets.
 Fournet-Blancheroche est une commune française, située dans le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Le Fournet est une commune française, située dans le département du Calvados et la région Normandie.
 Grotte du Fournet est un site préhistorique du Néolithique se trouvant au pied des falaises de Solaure.

Patronymie

 André-Hubert Fournet (1752-1834), prêtre, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix ;
 Bernard Fournet (1941-), athlète français ;
 Franck Fournet (1922-1982), ancien joueur français de rugby ;
 Guy Fournet (1921-2008), avocat à la cour d’appel de Paris ;
 Jean Fournet (1913-2008), chef d'orchestre français ;
 Jean-Luc Fournet (1965-), papyrologue français ;
 Joseph Jean-Baptiste Xavier Fournet (1801-1869), géologue français ;
 Louis Dartige du Fournet (1856-1940), vice-amiral français ;
 Philippe Fournet (1958-), Président du SFPS, Syndicat français des Professionnels de la Signalétique de Sécurité.
Nom composé
 Pierre Duchesne-Fournet (1880-1965), homme politique français ;
 Jean Fournet-Fayard (1931-2020), footballeur et dirigeant sportif français ;
 Sébastien Fournet-Fayard (1985-), coureur cycliste français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme